Антре́н-сюр-Ное́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 55 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 413 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 842,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 сайт на місто Антрен-сюр-Ноен
 Антрен-сюр-Ноен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Антрен-сюр-Ноен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр